«Дружба» — название нескольких фильмов:

«Дружба» — советский фильм режиссёра Семёна Долидзе
«Том и Вайт уделывают Америку» — немецкая кинокомедия, оригинальное название — «Дружба!» ()